Djet steht für:
 Djet, Horusname des ägyptischen Königs Wadji
 Matra Djet, Automodell der Marke Matra
 René Bonnet Djet, Automodell des Herstellers René Bonnet